O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA) é uma Organização Militar (OM) da Marinha do Brasil.

Recebeu o seu nome em homenagem ao Almirante-de-Esquadra Áttila Monteiro Aché (Rio de Janeiro, 11 de Julho de 1888) e que prestou mais de cinquenta anos de serviço militar, sendo aproximadamente trinta embarcado em navios de superfície e mais de quinze em submarinos. Em 22 de Janeiro de 1941 assumiu o comando da Flotilia de Submarinos, e exerceu o mais longo comando desta Força Naval, tendo deixado o cargo em 31 de Agosto de 1945. Nesse período foi construida a Base da Flotilha de Submarinos na ilha de Mocanguê Grande, no interior da baía de Guanabara.

História 
O CIAMA originou-se da antiga Escola de Submersíveis, que formou a primeira turma de submarinistas do país em 1915.

Enquanto OM teve a sua origem na Escola de Submarinos, formalmente criada em 1963 e extinta em 1973, ano em que foi criado o Centro de Instrução e Adestramento de Submarinos e Mergulho (CIASM). A sua denominação foi alterada em 1978 para Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché.

O CIAMA tem o propósito de capacitar pessoal para o exercício de cargos e funções relacionadas com as atividades de submarinos, mergulho e operações especiais.

Brasão 
Num escudo boleado, encimado pela coroa naval e envolto por elipse feita de cabo de ouro terminado em nó direito, em campo azul, livro aberto de prata e encadernado de ouro, disposto em banda e carregado, em faixa, de um submarino de verde e, à sinistra, de um capacete de escafandro deste mesmo esmalte; em contrachefe, faixado-ondado de prata e azul de quatro peças. Pendente do escudo, a insígnia da Ordem do Mérito Naval.

A explicação refere que no campo azul, esmalte clássico da MB, o faixado-ondado de prata e azul evoca o mar, em cujas profundezas atuam, precipuamente, os submersíveis. O livro aberto, com o submarino e o capacete, alude aos estudos especializados de submarino e escafandria, peculiares ao Centro em apreço. A insígnia pendente do escudo foi a este anexada em decorrência do Decreto datado de 8 de Maio de 1992, que outorgou a comenda ao Centro de Instrução e Adestramento "Almirante Áttila Monteiro Aché".

Missão do CIAMA 
O CIAMA tem o propósito de capacitar pessoal para o exercício de cargos e funções operativas e técnicas relacionadas com as atividades de submarino e de mergulho.

Para consecução deste propósito cabe a ele as seguintes tarefas:

 ministrar cursos, adestramentos e estágios relacionados com as atividades de submarino e mergulho, além de transferências à cursos de nível 1 nas áreas da saúde (MED/EF) e Engenharia, fora da OM;
 desenvolver estudos e pesquisas de novas técnicas para aplicação na instrução e no adestramento; e
 realizar testes e pesquisas hiperbáricas.

Centro Hiperbárico 
Inaugurado em 13 de Março de 1989, resultado de convênio firmado entre a Marinha do Brasil e a Petrobras, o Centro Hiperbárico é o instrumento que permite ao Brasil realizar o preparo e adestramento de pessoal nas técnicas de mergulho de saturação, pesquisas e desenvolvimento em medicina hiperbárica e a efetivação de experimentos e testes hiperbáricos em materiais e engenhos submarinos. Através deste Centro o Brasil conseguiu, em pouco tempo, o domínio da complexa tecnologia do mergulho profundo em geral, fato alcançado por poucos países no mundo.

Unidades de ensino da Marinha do Brasil